John Henry Wilson est un nom pouvant désigner:

John Henry Wilson (1834-1912), homme politique canadien en Ontario
 (1846-1923), homme politique américain du Kentucky

Voir aussi

Wilson, John Henry